Benken ist der Name folgender Ortschaften:

in der Schweiz:
 Benken SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Benken ZH, Gemeinde im Kanton Zürich
 Benken BL im Kanton Basel-Landschaft, seit 1972 Teil der Gemeinde Biel-Benken
 Benken AG, Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Oberhof, Kanton Aargau

in Deutschland:
 Benken (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Benken (Wiesenburg/Mark), Ortsteil der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg 

Benken ist der Familienname folgender Personen:
 Sven Benken (* 1970), deutscher Fußballspieler

Benken bezeichnet außerdem:
 den Berg Benken in der Schweiz, von dem vor allem das Benkerjoch bekannt ist

Siehe auch
 Penken (Begriffsklärung)